

События 
 9 января — Викинги, под предводительством Сидрока, уничтожили Фонтенельское аббатство и впервые в истории остались зимовать на материке в низовьях Сены. Они также обосновались в устье реки Шаранты, откуда грабили нижние земли Пуату.
 На секретном собрании в Кордове принято решение, кого из принцев возвести на трон. Новый эмир — Мухаммед I.
 852—889 — хан Болгарии Борис I (в крещении Михаил).
 Около 852 — Восточная Армения подняла крупнейшее восстание против арабов. В борьбе против арабов участвовали лазы (мегрелы), абхазы, грузины, армяне, греки и хазары. Однако арабский полководец Буга-Тюрк жестоко подавил восстание.
 Королю Италии Людовику II не удалось отбить Бари у сарацинов.
 Толедо провозгласило независимость от Кордовского эмирата.
 Викинги утверждаются в Нормандии. Карл Лысый вынужден платить им дань.
 Первое упоминание Руси в византийской летописи. Год, под которым в «Повести временных лет», включённой в древнерусские летописи, впервые упоминается о «Русской земле»: «начался прозывати Русская земля».

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 852 году
 Николай Мистик — патриарх Константинопольский

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 852 году
 27 июля — Кордова. Пять христиан: Орелио, Сабагаса, Феликс, Лилиоса и палестинский монах Георгий принимают мученическую смерть за веру.
 19 августа — казнены монахи Леовигильд и Христофор по обвинению в оскорблении ислама.
 15 сентября — два монаха четвертованы за пропаганду христианства в кордовской мечети.
 22 сентября — в Кордове (или Толедо) умирает эмир Абдеррахман II, покровитель поэзии, искусства, науки и сельского хозяйства, который построил водопровод, публичные бани, школы и превосходные дороги и украсил Кордову красивыми памятниками.

См. также

Примечания